Sciatique (du grec ισχιαδικος « qui concerne la goutte sciatique », dérivé de ισχιον « os du bassin ») est un nom ou un adjectif en rapport avec l'ischion, une partie de l'os coxal (un des os du bassin). Il peut désigner :
 le nerf sciatique, un des nerfs du membre inférieur ;
 la névralgie sciatique, une pathologie liée à l'atteinte d'une racine de ce nerf.